Longèves pode se referir a:

 Longèves (Charente-Maritime)
 Longèves (Vendeia)

Desambiguações de topônimos